Robert Henderson (1858–1924) – angielski wojskowy lekarz i rugbysta
 Robert Henderson – szwedzki żużlowiec